Deze lijst van golfers met de meeste zeges op de Champions Tour geeft een overzicht weer van golfers die tijdens hun golfcarrière meer dan 10 golftoernooien wonnen op de Champions Tour. De Amerikaanse golfer Hale Irwin voert het lijst aan met 45 overwinningen.

Champions Tour
Champions Tour